Carlos Alsina puede referirse a:

 Carlos Alsina Álvarez (n. 1969), periodista español.
 Carlos María Alsina (n. 1958), dramaturgo argentino.